Семён Ча́йка (настоящее имя Александр Исаакович Дубов, род. 26 июня 1967, Уссурийск, Приморский край, СССР) — российский теле- и радиоведущий. По образованию — режиссёр театра, актёр. С 1992 года работает ведущим авторских разговорных программ на радио и ТВ. С 29 мая 2012 года по 17 мая 2013 года ведущий шоу «Чайка» на радиостанции «Маяк»; с 19 мая 2013 года до мая 2014 года программный директор «Нашего Радио».

С 26 октября 2014 года руководит интернет-радиостанцией «Своё Радио».

Биография 
Родился 26 июня 1967 года в Уссурийске Приморского края в актёрской семье.

В 1984 году окончил школу, устроился работать на завод. Вскоре был призван на срочную службу армию. Службу он проходил в рядах спецназа.

Отслужив в армии получил режиссерское образование. Работал в театре как актёр и режиссер.

В Краснодаре 
В 1990 году переехал в Краснодар.

В 1992 году начинал свою публичную карьеру в городе Краснодаре ведущим эфира на радио «Пионер» (бывшее радио «Фермата»). Затем работал на «Радио-Х», где помимо ведения эфира стал заниматься и программным руководством. Параллельно с работой на радио открыл своё рекламное агентство «Визави». Агентство работало с «Радио РОКС». В результате стал соучредителем «Радио РОКС Регион», слив с ним свой бизнес. Вскоре была создана аудио-мастерская «Три-Тон».

В 1997 году в составе компании «Радио РОКС Регион» помимо радиостанции «РОКС», рекламного агентства «Визави», туристического агентства «РОКС-Тур», аудио-мастерской «Три-Тон» была открыта радиостанция «Новое Радио», получившая в Краснодаре частоту 106.0 FM. На «Новом Радио» он был программным директором, художественным руководителем и ведущим. Также записывал рекламные ролики.

После экономического кризиса 1998 года радиостанция была закрыта, как и весь холдинг «Радио РОКС Регион».

В 2000 году в возрасте 33 лет вместе с женой и сыном переехал в Москву.

В Москве 
Переехав в Москву начал работать ведущим на радиостанции «Милицейская волна 107.8». В августе 2000 года была созданна радиостанция «Шансон» и Семён Чайка был приглашён на работу ведущим туда.
Тогда мне казалось, что шансон — это Шарль Азнавур, Эдит Пиаф, Вертинский… Только подписав контракт, я понял, что формат данного радио не совсем соответствует моим представлениям… Но пришлось проработать целый год.

Затем ушёл работать на радио «Максимум» копирайтером, в эфире не появлялся.

В 2003 году Чайку пригласили на новую разговорную радиостанцию «Радио On Line», создававшуюся в составе холдинга «Проф-Медиа». Вещание началось 1 сентября 2003 года на частоте 88.7 FM. В команде ведущих-разговорников были Константин Михайлов, Лика Длугач, Ксения Стриж, с которой Чайка ранее работал в параллельном эфире на радио «Шансон». 4 декабря 2003 года в московском клубе «Суфле» состоялась вечеринка-презентация «Радио On Line». Чайка вёл шоу «Чайкино гнездо» с 14 до 16 часов и несколько других передач.

Однако уже через полгода руководство радиостанции решило изменить формат с разговорного на музыкально-развлекательный. Радио «Он-Лайн» переименовали радио «Диско», а из ведущих оставили только Семёна Чайку и Ксению Стриж. Радио «Диско» появилось на частоте 88.7FM 1 июня 2004 года.

По результатам ежегодного рейтинга «Люди года», подготовленного компанией Rambler, ведущий Семён Чайка признан «Человеком года» в категории «Радио» за 2004 год.

В сентябре 2005 года радио «Диско» было закрыто (его на частоте сменило Юмор FM), а Чайку и Стриж попросили уйти по соглашению сторон.

С 2005 года до февраля 2012 года работал на радио «Сити ФМ», входившее в медиахолдингом «Газпром-Медиа», где вёл передачи «Вечернее Шоу Семёна Чайки», «Секс в большом городе». Главный редактором радиостанции до конца 2011 года был Александр Герасимов.

Помимо этого в 2007—2008 годах работал ведущим программы «Доброй Ночи» на «Первом Канале» в паре с Ксенией Стриж, ведущим программ «Взрослые Игры» и «Детская Площадка» на телеканале «Здоровое ТВ», «Утречко» и «Реальное время» на телеканале «Доверие» и ведущим программы «Ближе к телу» на телеканале «Мужской».

В ноябре 2010 года ведущий «Сити ФМ» Семён Чайка стал обладателем премии «Светский журналист года» в номинации «Радио».

С мая 2012 года по май 2013 года — на Радио Маяк, вёл собственное ночное шоу «Чайка». Первый эфир состоялся 29 мая 2012 года, а последний — в ночь с 16 на 17 мая 2013 года.

В мае 2013 года назначен программным директором радиостанции «Наше радио», а через неделю, 21 мая 2013 года, в эфире «Нашего Радио» стала выходить его программа «Живые». Эфир был с 21 до 23 часов по московскому времени. Летом 2013 года был продюсером фестиваля «Нашествие». 6 апреля 2014 года стало известно, что Семён Чайка покинет свою должность и вообще «Наше радио» в мае.

В 2014 и 2015 годах был одним из ведущих фестиваля живой музыки «Воздух» в Карелии. Летом 2014 года — вместе с Олегом Гаркушей, а летом 2015 года вместе Александром «Чачей» Ивановым.

С октября 2021 года на радиостанции «Радио Звезда» ведёт программу «Трудоголики».

В конце 2019 года совместно с партнерами создал «Школу радио и телевидения на Шаболовке», в которой работает в том числе и педагогом.

Литературная деятельность 
Совместно с Натальей Толстой написал книги «Между сексом и любовью» и «О чем молчат в постели».

Семья 
Супруга — Юлия (Дубова). В браке двое детей — сын Артем (1996 года рождения) и дочь Елизавета (2001 года рождения).

Примечания

Ссылки 
 «Своё Радио»
 Семён Чайка на сайте «Радио Маяк»
 Форум Семёна Чайки на сайте «Первого канала»
 Семен Чайка на НАШЕм Радио!

Радиоведущие России
Телеведущие Первого канала